Mobley est un patronyme porté notamment par :

 Cuttino Mobley (1975-) joueur de basket-ball américain
 Eric Mobley (1970-2021), joueur américain de basket-ball
 Evan Mobley (2001-), joueur américain de basket-ball
 Frank Harry Mobley (1870-1920), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 Hank Mobley (1930-1986), saxophoniste de hard bop américain
 Leon Mobley (1961- ), percussionniste et batteur américain
 Mary Ann Mobley (1939-2014), actrice américaine
 Roger Mobley (1949-), acteur américain

Homonymie de patronyme